Hrvatska:
 Gvozd, općina
 Gvozd (planina), planina jugoistočno od Karlovca

BiH:
 Gvozd (planina u BiH), planina kod Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini

Crna Gora:
 Gvozd (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić